Назифе Гюран (тур. Nazife Güran; 5 сентября 1921, Вена — 20 декабря 1993) турецкий композитор. Родилась в семье дипломата. Начала получать музыкальное образование ещё в детстве занимаясь с матерью, а после обучаясь в школах Анкары и Стамбула. Продолжила обучение в Берлине изучая фортепиано с Рудольфом Шмидтом и композицию с Паулем Хоффером.

Вернувшись в Анкару, она училась у Эрнста Преториуса. В 1952 вышла замуж за Исмаила Йылмаза Гюрана, через год родила сына, и снова вернулась к занятиям музыкой в Кёльнской Музыкальной Академии. В 1969 вернулась в Турцию, где стала преподавать и сочинять музыку.

Произведения 
 Merdiven
 Şehit Çocuğuna Ninni
 Gece Deniz
 Yarını Bekleyen Köy
 Hayalimdeki Bahçe
 Titreşim
 Nurdan Bir Hale (Light from a Halo)
 İbadet Sevinci
 Mehlika Sultan
 Dantel
 Göldeki Akisler
 Boğaziçinde Gezi
 Feraceli Hanım Nr.3

Примечания 

Композиторы по алфавиту
Академические музыканты Турции
Композиторы Турции
Музыкальные педагоги Турции
Музыканты по алфавиту